Šikloška mikroregija (mađ. Siklósi kistérség) je mikroregija u Baranjskoj županiji u Mađarskoj.

U njoj se nalazi 53 naselja, u kojima ukupno živi 37.632 (2005.) stanovnika. Ukupne je površine 652,99 km2, a gustoće naseljenosti 57,63 čovjeka/km2.

Sjedište mikroregije je gradić Šikloš.

Naselja 

Hrvatska imena naselja prema.

U ovoj mikroregiji nalazi se marijansko svetište Jud (Đud, mađ. Máriagyűd).

Bilješke 

Mikroregije u Baranjskoj županiji